Иван Илић може се односити на:

Иван Илић -  пијаниста српског порекла
Иван Илић - српски одбојкаш, учесник на ЛОИ 2004.
Иван Илић - радикални друштвени критичар вишенационалног порекла
 Иван Илић (фудбалер)
 Иван Илић (музичар), српски музичар